Таразе́вич — женская или мужская: русская, сербская, хорватская или белорусская фамилия.

 Таразевич, Георгий Станиславович (1937—2003) — Председатель Президиума Верховного Совета БССР.
 Таразевич, Сергей Евгеньевич (род. 1965) — начальник 4-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.

См. также

Примечания